Список аварий на подводных лодках начиная с 1945 года документирует происшествия, имевшие место после Второй мировой войны. Среди затонувших подводных кораблей было, как минимум, десять атомных подводных лодок (три — США, 5 — СССР, две — Россия), причём некоторые из них с ракетами или торпедами, оснащёнными ядерными боеголовками и, как минимум, две дизельные лодки с ядерным оружием. Также представлены некоторые доступные на данный момент данные о загрязнении окружающей среды радиоактивными материалами.

Класс происшествия обозначен кодами: НШ — нештатная ситуация; ЧП — чрезвычайное происшествие; НС — несчастный случай; А — авария; К — катастрофа.


Список 

По мотивам первой катастрофы на К-19, произошедшей в июле 1961 года, снят фильм К-19: Оставляющая вдов. В разное время с этой лодкой произошёл ряд происшествий, приведших к человеческим жертвам и устрашающему неофициальному названию «Хиросима».

По мотивам аварии на K-219, произошедшей 03.10.1986, снят фильм Враждебные воды.

См. также 

 Список затонувших атомных подводных лодок
 Крупнейшие морские катастрофы XX века

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Вечерний Мурманск» номер 19 от 04.02.06
 «Вечерний Мурманск» номер 32 от 23.02.06
 «Вечерний Мурманск» номер 51 от 25.03.06
 Катастрофы подводных лодок.
  lista incidenti ad unita' navali nucleari
 Катастрофы под водой

Подводные лодки
Списки:Подводные лодки
подводные лодки